Plaats in Indonesië
 Parumasan (Cipeucang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Parumasan (Sodonghilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java